Fábián Tamás (1958–2012) geográfus, utazó
Fábián Tamás Junior Prima díjas újságíró
Fábián Tamás zenész, előadóművész